Nußbaum lub Nussbaum – niem. drzewo orzechowe

Niemcy:
 Nußbaum – dzielnica gminy Neulingen w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Enz
 Nußbaum – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Kreuznach

Osoby:
 Felix Nussbaum (1904–1944) – niemiecki malarz
 Hilary Nussbaum (1820-1895) – polski publicysta, historyk i działacz społeczny
 Klemens Nussbaum
 Martha Nussbaum – amerykańska filozof

Zobacz też:
 Nusbaum